A 2000-es sakkvilágkupa (1. FIDE sakkvilágkupa) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által rendezett kiemelt verseny volt, amely azonban a 2005-től kezdődően rendezett sakkvilágkupáktól eltérően még nem kapcsolódott a világbajnoki versenysorozathoz. A tornát egyidejűleg, de a férfiak és a nők számára külön versenyen 2000. szeptember 1. és szeptember 13. között Kínában, Senjangban rendeztek meg.

A 24 résztvevővel zajló verseny két szakaszból állt. Az első szakaszban négy darab 6-6 fős csoportban körmérkőzést játszottak, majd minden csoportból az első két helyezett jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba, ahol párosmérkőzéseken döntöttek a továbbjutásról. A férfiaknál a kupa győztese az indiai Visuvanátan Ánand lett. a nőknél a győzelmet a kínai Hszü Jü-hua szerezte meg.

A férfiak versenye

A résztvevők
A versenyzők nemzetközi nagymesterek, kivéve akinek a neve mellett az IM (nemzetközi mester) rövidítés szerepel. A rajtlista az Élő-pontszám szerint:

 Visuvanátan Ánand  2762
 Alekszandr Morozevics  2756
 Vaszil Ivancsuk  2719
 Jevgenyij Barejev  2702
 Peter Szvidler  2689
 Borisz Gelfand  2681
 Nigel Short  2677
 Alekszej Drejev  2676
 Zurab Azmaiparasvili  2673
 Je Csiang-csuan  2670
 Hszü Csün 2668
 Alekszandr Halifman  2667
 Mihail Gurevich  2667
 Szergej Movszeszjan  2666
 Vladislav Tkachiev  2657
 Alekszej Fedorov  2646
 Borisz Gulko  2643
 Csang Csung  2636
 Gilberto Milos  2633
 Ruszlan Ponomarjov  2630 
 Pavel Tregubov  2620
 Alekszej Alekszandrov  2591
 Aimen Rizouk  IM 2350
 Mohamed Tissir   IM 2342

Első szakasz

A csoport 
A 2662-es átlag-Élő-pontszámú A-csoport körmérkőzésének végeredménye:
 Gilberto Milos  2633 3,5
 Zurab Azmaiparasvili  2673 3,0
 Alekszej Drejev  2676 2,5
 Borisz Gulko  2643 2,5
 Alekszej Alekszandrov  2591 2,5
 Alekszandr Morozevics  2756 1,0

B csoport 
A 2672-es átlag-Élő-pontszámú B-csoport körmérkőzésének végeredménye:

 Je Csiang-csuan  2670 3,5
 Vaszil Ivancsuk  2719 3,0
 Nigel Short  2677 3,0
 Hszü Csün 2668 2,0
 Mihail Gurevich  2667 2,0
 Ruszlan Ponomarjov  2630 1,5

C csoport 
A 2615-ös átlag-Élő-pontszámú C-csoport körmérkőzésének végeredménye:

 Jevgenyij Barejev  2702 3,5
 Szergej Movszeszjan  2666 3,0
 Peter Szvidler  2689 3,0
 Csang Csung  2636 2,5
 Alekszej Fedorov  2646 2,0
 Aimen Rizouk  2350 1,0

D csoport 
A 2622-es átlag-Élő-pontszámú D-csoport körmérkőzésének végeredménye:

 Visuvanátan Ánand  2762 3,5
 Borisz Gelfand  2681 3,0
 Vladislav Tkachiev  2657 3,0
 Pavel Tregubov  2620 2,5
 Alekszandr Halifman  2667 2,0
 Mohamed Tissir   IM 2342 1,0

Kieséses szakasz 
A csoportokból az első két helyezett jutott tovább a legjobb nyolc közé az egyenes kieséses szakaszba. A végső győzelmet az indiai Visuvanátan Ánand szerezte meg.

A nők versenye

A csoport

B csoport 

Rájátszás:Csin Kan-jing−Vang Pin 1:1Csin Kan-jing -Almira Skripchenko 1½:½Vang Pin--Almira Skripchenko 2:0

C csoport 

Rájátszás: Pia Cramling−Nino Hurcidze 1½:½

D csoport 

Rájátszás: Hoang Thanh Trang−Natalija Zsukova 1½:½

A kieséses szakasz

Jegyzetek

Források 
Az A-csoport eredményei és játszmái
A B-csoport eredményei és játszmái
A C-csoport eredményei és játszmái
A D-csoport eredményei és játszmái
A kieséses szakasz párosítása és eredményei

További információk 
A kieséses szakasz játszmái
The week in Chess 306 2) 1st FIDE World Cup, 2000-09-18, Mark Crowther, London Chess Center

Világkupa
2000